Por caravana de la  muerte se conocen los siguientes eventos:

 Caravana de la muerte (Chile), hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
 Caravana de la muerte (1783), ocurrida tras la Revolución de Túpac Amaru II en el Virreinato del Perú.
 Caravana de la muerte (1984), otro nombre conocido a la masacre de Soras en Perú.